Томми Рустад (; родился 3 сентября 1968 года в Осло, Норвегия) — норвежский автогонщик, наиболее известный по своим успехам в туринговых соревнованиях.
 2-кратный чемпион Шведского турингового чемпионата (2000 и 2009 год).

Общая информация 
Томми женат. У него и его жены Лисбет есть двое детей: сын Юлиус (родился в 1999 году) и дочь Изабель (родилась в 2005 году).

Спортивная карьера 
Томми начал свою спортивную карьеру в 1984 году с картинговых гонок. После нескольких небольших успехов на национальном уровне, Рустад сосредотачивается на раллийных соревнованиях, где до 1993 года шесть раз становится победителем национального первенства по ралли-кроссу.

Затем норвежец пробует свои силы в «формулических» классах: несколько лет в младших сериях завершаются в 1996 году, когда Рустад проводит свой первый и единственный сезон в гонках Формулы-3. Из заметных успехов норвежца в этот период стоит выделить шестое место в F3 Masters в голландском Зандворте, где Рустад опережает будущих пилотов Формулы-1 Ральфа Фёрмана и Ярно Трулли.

Набрать финансирование на участие в более престижных сериях не удаётся и с 1996 года норвежец постепенно уходит в кузовные гонки: сначала в еврокубок Renault Spider, а затем в более серьёзные туринговые первенства, приняв в 1998—2011 несколько сотен стартов в британском, норвежском, скандинавском и мировом первенствах. Трижды за этот период Рустад становился победителем сезона той или иной серии: помимо третьестепенного норвежского первенства, Томми дважды покорялся престижный чемпионат Швеции. где он стал первым иностранцем-чемпионом серии и вторым иностранцем-двукратным чемпионом STCC.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Профиль  на сайте BTCC Pages

Картингисты
Автогонщики Норвегии
Пилоты Итальянской Формулы-3
Пилоты BTCC
Пилоты чемпионата Швеции среди легковых автомобилей
Пилоты WTCC
Пилоты Polestar Racing
Пилоты чемпионата Европы по ралли-кроссу
Пилоты чемпионата мира по ралли-кроссу
Ралли-кроссмены по алфавиту